Евгра́ф Рома́нович Ре́йтерн (Ге́рхардт Вильге́льм фон Ре́йтерн) (; 17 июля 1794, поместье Рёстхоф близ Валка, Лифляндская губерния — 22 марта 1865, Франкфурт-на-Майне) — русский и немецкий живописец, академик Императорской Академии художеств. 

Друг Гёте и Людвига Гримма, тесть поэта Василия Жуковского.

Биография 
Евграф Романович родом из знатного остзейского семейства; его отец Христофор Герман Рейтерн (1744—1802) —  камергер Саксонского двора. Получив общее образование в училище при лютеранской церкви святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге, в течение года слушал лекции в Дерптском университете, в 1811 году поступил на военную службу.

В 1813 — 1815 году служил в Александрийском гусарском полку в чине поручика, участвовал в Заграничном походе русской армии; в Битве народов под Лейпцигом лишился правой руки. Летом 1814 года, будучи в Веймаре, Рейтерн познакомился с Иоганном Вольфгангом фон Гёте; возобновив знакомство в 1815 году в Гейдельберге и в 1817 году в Йене, вступил с ним в переписку. Гёте распознал у Рейтерна талант художника и посоветовал всерьёз заняться живописью.

Оправившись от тяжёлого ранения, Рейтерн поселился в Виллингсхаузене, в 1820 году женился на Шарлотте фон Швертцелль. В 1825 году вместе с Людвигом Гриммом (братом прославленных филологов Якоба и Вильгельма) основал «Вилленсхаузенскую колонию художников». Некоторое время работал как художник-самоучка, затем обучался живописи в Берне, Касселе и Дюссельдорфе; писал главным образом жанровые картины. В начале 1832 года Рейтерн создал небольшую серию акварелей, изображавших нижних чинов Русской Императорской гвардии. Данную серию отличает реалистичность в  изображении простых солдат, написанных с большой теплотой.

В 1837 году стал придворным художником российского императорского двора, получал почётную пенсию; создавал картины на библейские сюжеты, из которых особым успехом пользовалось полотно «Авраам приносит Исаака в жертву» (1849). Попеременно жил в Германии, Франции, Швейцарии, Италии и России (приезжая в своё лифляндское поместье и Санкт-Петербург), с 1844 года окончательно поселился во Франкфурте-на-Майне. Работал, по необходимости, левой рукой.

Семья 
 Елизавета (1821—1856); в 1841 году вышла замуж за близкого друга Рейтерна В. А. Жуковского.
 Александр (1824—1879); был генерал-лейтенантом и Таврическим губернатором.
  Шарлотта (1826—?); была замужем за Юлиусом фон-Вульфом.
 Василий (Вильгельм) Евграфович (1829—1897); тайный советник, автор «Сборника узаконений о крестьянах Прибалтийских губерний» (1860).
 Евграф Евграфович (1836—1918) — герольдмейстер, сенатор, член Общества поощрения художеств, коллекционер картин.

Брат Христофор с отличием участвовал в Наполеоновских войнах, затем командовал кавалерийскими дивизиями. Племянник, Михаил Христофорович, был министром финансов Российской империи.

Работы

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Vollmer, Hans. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. — VEB E.A. Seemann Verlag Leipzig, 28. Band, S. 200—201, ISBN 3-423-05907-9

Ссылки 
 Галерея картин Рейтерна

Офицеры Российской империи
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения при Лейпциге
Ученики Петришуле
Художники Германии XIX века
Художники-жанристы Германии
Художники-портретисты Германии
Художники России XIX века
Художники-инвалиды
Иоганн Вольфганг Гёте